Mościska est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Mościska, village de la gmina de Skrwilno 
 Mościska, village de la gmina de Brzuze 

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Mościska, village

de la voïvodie de Łódź
 Mościska, village

dans la voïvodie de Lublin
 Mościska, village du powiat de Chełm 
 Mościska, village du powiat de Parczew 
 Mościska, village du powiat de Radzyń 
 Mościska, village du powiat de Krasnystaw 

dans la voïvodie de Mazovie
 Mościska, village du powiat de Garwolin 
 Mościska, village du powiat de Gostynin 
 Mościska, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki 
 Mościska, village du powiat de Sierpc 
 Mościska, village du powiat de Varsovie-ouest 
 Mościska, village du powiat de Wyszków 

de la voïvodie de Podlachie
 Mościska, village de la voïvodie de Podlachie

de la voïvodie de Poméranie
 Mościska, village